Шапка (, Пиерия) е гориста планина в Егейска Македония, Северна Гърция, чийто най-висок връх Байряк (Фламбуро) е 2188 метра. Планината е дълга, образувайки дълъг и тесен хребет, разположен от североизток към югозапад. Шапка е една от най-гористите планини в Гърция и е залесена с широколистни и иглолистни дървета. Тя също така е и една от най-достъпните в страната.

Планината е разположена на територията на Иматия, Пиерия и Кожани и образува естествената граница между областните единици.

В подножието на Шапка се намира Берският манастир „Свети Йоан Предтеча“.

Бележки 

Планини в Гърция
Централна Македония
География на Тесалия